«Караганда́» () — женский волейбольный клуб из Караганды, выступающий в
Национальной лиге Казахстана.

История 
КГП "Волейбольный клуб «Караганда»" в 2012 году был преобразован в ТОО "Волейбольный клуб «Караганда»".

В сезоне 2010—2011 годов команда заняла 3-е место в Чемпионате и в Кубке Республики Казахстан.

Достижения 
  Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1) — 2011
  3-е место в Кубке Казахстана (1) — 2011

Состав

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Федерации волейбола Республики Казахстан

Волейбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Караганды